Památka může být:

 předmět, hmotný objekt, který má něco nebo někoho připomínat převážně symbolickým způsobem
 předmět osobní potřeby nějaké blízké osoby nebo její obraz či fotografie
 památník
 suvenýr
 relikvie
 pomník
 pamětní deska
 Památný strom v Česku
 pamětní síň
 město
 předmět, hmotný objekt, který někoho nebo něco připomíná sám o sobě
 pamětihodnost
 chráněná památka
 historická památka
 kulturní památka
 národní památka
 národní kulturní památka
 národní přírodní památka
 přírodní památka
 stavební památka (architektonická památka)
 technická památka

 svátek, slavnost, obřad či jiná společenská událost pořádaná na památku někoho nebo něčeho
 liturgická památka – liturgický den nejnižšího stupně
 památka zesnulých
 tryzna
 pamětní shromáždění

Externí odkazy